Gestohlene Zeiten steht für:

 Quiero ser (Gestohlene Träume), mexikanisch-deutscher Kurzfilm von Florian Gallenberger (1999)
 Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume, deutscher Fernsehfilm von Sibylle Tafel (2021)